Parenti se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lynne R. Parenti
 Paolo Parenti
 Umberto Parenti